Bibescu, Bibesco puede referirse a:
 Gheorghe Bibescu (1804–1873), un hospodar (príncipe) de Valaquia entre 1843 y 1848.
 Marthe Bibesco (Bibescu) (1886-1973), escritora rumana.